Америка́нський калі́бр дротів, також AWG () — американська система маркування товщини дротів, що використовується з 1857 року переважно в США.

У цій системі меншому числовому значенню відповідає товстіший дріт. Таке «перевернуте» позначення діаметра склалося історично: дріт виготовляють волочінням, і номер (калібр) позначає кількість послідовних протягувань через все менші отвори у волокні до отримання потрібного діаметра. Так, для отримання дроту AWG24 діаметром близько 0,5 мм заготовка AWG0 діаметром понад 8 мм протягалася 24 рази.

У калібрах AWG досить часто позначають не тільки розміри (діаметр, площа перерізу) дротів, а й розміри прутків, стрижнів, трубок.

Емпіричні правила 
 подвоєння діаметра дроту веде до зменшення калібру на 6 (тобто дріт AWG8 приблизно вдвічі тонше дроту AWG2);
 подвоєння площі перерізу дроту веде до зменшення калібру на 3 (так, два дроти AWG 14 по площі перерізу приблизно відповідають одному дроту AWG 11);

Спрощена приблизна формула обчислення перерізу дроту (в мм2) через AWG:

Таблиця

Посилання 
 Маркировка сечения проводов в соответствии с международным стандартом на калибры проводов IEC 60228 (AWG) 
 Он-лайн калькулятор з обчислення діаметра в AWG 

Кабельна техніка
Одиниці вимірювання